Live to Win — второй сольный альбом фронтмена группы Kiss Пола Стэнли.

Об альбоме 

Пол Стенли — фронтмен группы Kiss, записавший с другими участниками группы сольный альбом в 1978 году. С тех пор Стенли не занимался сольным творчеством до конца 80-х годов, пока не отправился в тур по американским клубам. Но на этом этот его второй сольный «бросок» закончился, впереди были и смерть барабанщика Kiss Эрика Карра, и триумф альбома Revenge (1992), и воссоединение в оригинальном составе в 1996 году. Второй сольный альбом Стенли вышел только в 2006 году, под названием Live to Win. После американского турне вышел DVD One Live Kiss.

Список композиций

Участники записи

 Пол Стэнли – основной и бэк-вокал, ритм гитара, перкуссия
 Корки Джеймс – акустическая гитара, бас-гитара
 Брэд Фернквист - основная гитара 
 Джон 5 – основная гитара
 Андрес Карлссон - дополнительная гитара, бэк-вокал
 Томми Денандер - основная гитара на "Live To Win" и "Wake Up Screaming"
 Брюс Кулик - бас-гитара на "Everytime I See You Around", "Second to None" и "Loving You Without You Now"
 Дэвид Кэмпбелл - струнные аранжировки на "Every Time I See You Around", "Second to None" and "Loving You Without You Now"
 Виктор Индрицио - ударные
 Грег Керстин - фортепиано
 Холли Наит - фортепиано на "It's not me"
 Гарри Сомредал - клавишные, программирование
 Джон Шанкс - бэк-вокал
 Алекс Гибсон - микширование
 Расс Ирвин - дополнительные клавишные и программирование
 Том Джерман - дизайн
 Нил Злузвер – фотограф

Интересные факты 
 Песня «Live to Win» в исполнении Пола Стенли была вставлена в 1008 серию сериала South Park.

Альбомы 2006 года
Альбомы Пола Стэнли
Альбомы, спродюсированные Полом Стэнли